Deportes Colombia

Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1994